Gekraagde koketkolibrie
 Gekuifde koketkolibrie
 Gepluimde koketkolibrie
 Goulds koketkolibrie
 Groenkroonkoketkolibrie
 Groenkuifkoketkolibrie
 Kortkuifkoketkolibrie
 Paarskroonkoketkolibrie
 Pauwkoketkolibrie
 Roodkuifkoketkolibrie
 Vuurkuifkoketkolibrie
 Witkuifkoketkolibrie
 Zwartkuifkoketkolibrie